Consiglio Sovrano del Sudan (1956)
Consiglio Sovrano del Sudan (1965)
 Consiglio Sovrano del Sudan (2019)